Filigranski pločnici — музичний альбом гурту Azra. Виданий 1982 року лейблом Jugoton. Загальна тривалість композицій становить 87:32. Альбом відносять до напрямків рок і нова хвиля.

Список пісень 

CD 1

 Tko to tamo pjeva (2:45)
 '68 (4:22)
 Volim te kad pričaš (2:14)
 Ne prodajem nasmiješenog psa (3:08)
 Proljeće je 13. u decembru (4:24)
 Ako znaš bilo što (4:15)
 Ljudi samoće (3:20)
 Strah od smrti (3:17)
 Roll over Jura (3:14)
 Naizgled lijepa (5:25)
 Hladan kao led (2:57)
 I nikom nije lepše neg' je nam (2:50)
 Iran (1:57)

CD 2

 Čudne navike (3:36)
 Nije O.K. (2:09)
 Tanka crna linija (2:32)
 Pavel (3:12)
 Gomila nesklada (2:21)
 Slučajan susret (2:57)
 Kao ti i ja (5:34)
 Put za Katmandu (2:57)
 Strankinja s plavi eyes (3:46)
 Život običnog tempa (3:00)
 Hladni prsti (2:40)
 32 — 956 (2:27)
 Gorki okus (3:07)
 Filigranski pločnici (3:06)

Посилання 
 інформація на сайті discogs.com 

Альбоми Azra